Marienhütte steht für:
Marienhütte (Eiserfeld)
Marienhütte (Graz)
Marienhütte (Großauheim)